Curling žen na Zimních olympijských hrách 2018 byla soutěž hraná v hale Gangneung Curling Centre.

Týmy 
Ženského turnaje se účastnilo 10 reprezentací.

Základní skupina

1. kolo 
14. února 2018, 14:05

2. kolo 
15. února 2018, 9:05

3. kolo 
15. února 2018, 20:05

4. kolo 
16. února 2018, 14:05

5. kolo 
17. února 2018, 9:05

6. kolo 
17. února 2018, 20:05

7. kolo 
18. února 2018, 14:05

8. kolo 
19. února 2018, 9:05

9. kolo 
19. února 2018, 20:05

10. kolo 
20. února 2018, 14:05

11. kolo 
21. února 2018, 9:05

12. kolo 
21. února 2018, 20:05

Play-off

Pavouk

Semifinále 
23. února 2018, 20:05

O třetí místo 
24. února 2018, 20:05

Finále 
25. února 2018, 9:05

Konečné umístění

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy